Wennberg är ett svenskt efternamn, som även kan skrivas Vennberg. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Wennberg 2 516
 Vennberg 829
Tillsammans blir detta 3 345 personer.

Personer med efternamnet Wennberg eller Vennberg

 Adolf Wennberg, flera personer
 Adolf Wennberg (1842–1891), jurist och företagsledare
 Adolf Wennberg (1867–1956), direktör
 Alexander Wennberg (född 1994), ishockeyspelare
 Birger Wennberg (1923–2014), jurist
 Bo Wennberg (1912–2006), museiman
 Christian Wennberg (född 1974), skådespelare
 Christina Wennberg (född 1963), häcklöpare
 Curt Wennberg (1910–1989), företagsledare
 Eric Samuel Wennberg (1720–1801), bankokommissarie och musiker
 Erik Vennberg (1886–1937), historiker och ämbetsman
 Erik Wennberg (1910–1981), medeldistanslöpare
 Frans Wennberg (1826–1891), bagare och industriman
 Fredrik Wennberg (1905–1970), militär
 Fredrika Wennberg (1816–1904), författare och poet
 Gunnar Wennberg (född 1928), valthornist
 Gunnel Wennberg (född 1945), jurist, hovrättspresident
 Harry Wennberg (1909–1994), ingenjör och företagsledare
 Helmer Wennberg (1883–1971), bankdirektör
 Henrik Wennberg (född 1966), kulstötare
 Håkan Wennberg (född 1946), manusförfattare, regissör och skådespelare
 Ingvor Wennberg (1921–2018), revyartist
 Jenny Wennberg (född 1977), journalist och redaktör
 Johan Anders Wennberg (1756–1819), sjukhustjänsteman
 Jolan Wennberg (född 1969), fackförbundsledare
 Karl Wennberg, flera personer
 Karl Vennberg (1910–1995), författare, översättare och kritiker
 Karl Wennberg (konstnär) (1933–2007), målare, grafiker och tecknare
 Karl Wennberg (nykterhetsman) (1902–1993), folkskolelärare och godtemplare
 Kurt Wennberg (född 1958), lärare, kommunalråd i Pajala, socialdemokrat
 Lena Wennberg (född 1938), direktör i mediabranschen
 Lena Wennberg (konstnär) (född 1958)
 Lotten Wennberg (1815–1864), filantrop
 Mats Wennberg (född 1983), skådespelare
 Olof Wennberg (1857–1904), läkare
 Rune Wennberg, skådespelare 
 Samuel Wennberg (1757–1805), ämbetsman
 Simon Wennberg (1879–1950), företagsledare
 Siv Wennberg (född 1944), operasångerska, dramatisk sopran, hovsångerska
 Stefan Vennberg (född 1970), fotbollsspelare
 Suzanne Wennberg (född 1944), jurist, professor i straffrätt
 Sven Wennberg (1906–1984), företagsledare
 Teresa Wennberg (född 1944), konstnär
 Thure Wennberg (1759–1818), arkitekt och ämbetsman
 Ulla Wennberg (född 1948), konstnär och grafiker

Se även
 C J Wennbergs Mekaniska Verkstad, tidigare företag i Karlstad
 Wennbergsparken, park i stadedelen Viken, Karlstad.

Källor

Svenska efternamn